Gać peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Gać, un village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Gać, une gmina dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Gać, un village, chef-lieu éponyme de la gmina dans la voïvodie des Basses-Carpates 
 Gać, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie 
 Gać, un village dans la voïvodie de Łódź 
 Gać, un village dans la voïvodie de Mazovie 
 Gać, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne 
 Gać, un village dans la voïvodie de Podlachie 
 Gać, un village de la gmina Główczyce dans la voïvodie de Poméranie 
 Gać, un village de la gmina Słupsk dans la voïvodie de Poméranie

Homonymie de localités